Валеска
Фамилия
 Валеска, Пегги (род.1980) — немецкая гребчиха. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Афинах.
 Валеска фон Бетузи-Гук (1849—1926) — немецкая писательница.

Другое
 Валеска — астероид главного пояса, открытый в 1906 году.